Mouton-Duvernet ist der Familienname folgender Personen: 

 Maxime Roger Mouton-Duvernet (1831–1871), französischer Journalist
 Régis Barthélemy Mouton-Duvernet (1770–1816), französischer General der Infanterie 

Siehe auch:

 Mouton-Duvernet (Métro Paris), Station der Pariser Métro im 14. Arrondissement